Eilean Mòr kan syfta på:

Storbritannien 

 Eilean Mòr a' Bhaigh, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Eilean Mòr, Flannan Isles, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Eilean Mòr, Cairns of Coll, ö, Skottland, Argyll and Bute, 
 Eilean Mòr (ö i Storbritannien, Argyll and Bute, lat 56,15, long -5,73), Skottland, 
 Eilean Mór, ö, Skottland, Argyll and Bute, MacCormaig Isles, 
 Eilean Mòr, Dunbeg, Argyll and Bute, Skottland
 Eilean Mòr, Enard Bay, Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Crowlin Islands, Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Greshornish, Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Burnt Islands, Argyll and Bute, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Sionascaig, Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Langavat, Yttre Hebriderna, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Dunvegan, Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Sunart (kust), Highland, Skottland
 Eilean Mòr, Loch Sunart (inåt landet), Highland, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar